Putsning kan stå för bland annat:

 Putsning (jordbruk), betesputsning, viss typ av rensning av boskapsdjurs betesmarker.
 Putsning (zoologi), djurs rengöring av fjäderdräkt eller päls

Se även 
Puts
Putsarfisk